Азербайджан был представлен на чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 2009 года, проходившем в сербском городе Зренянине был представлен 23 спортсменами, из которых три спортсмена завоевали золото, один — серебро, и три — бронзовые медали.

Высшую ступень пьедестала в греко-римском стиле заняли Эльман Мухтаров (до 42 кг) и Эльдениз Азизли (до 50 кг), а в вольном — Тогрул Аскеров (до 54 кг). Серебро взял выступающий в весовой категории до 85 кг вольный борец Элджан Усубзаде, а бронзовыми призёрами чемпионата стали также борцы вольного стиля: Кязым Аббасов (до 69 кг), Орхан Шарифов (до 76 кг) и Али Магомедабиров (до 100 кг).

Медалисты

Результаты соревнований

Вольная борьба 
Юноши
Спортсменов — 10

Девушки
Спортсменов — 4

Греко-римская борьба 
Юноши
Спортсменов — 9

Азербайджан на чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 2009